Lysande landning kan syfta på:

Lysande landning (roman) – en kriminalroman av Stieg Trenter från 1946
Lysande landning (TV-serie) – en TV-serie baserad på Trenters roman från 1987